Николай (Даниил/Даниэль) Николаевич Неезе (1818—1889) — прибалтийский , ; адъюнкт-профессор Императорского университета Святого Владимира.

Биография 
Николай Неезе родился в 1818 году в городе Риге. В 1841 году он получил от Императорского Дерптского университета звание провизора и вскоре открыл в Риге свою аптеку .

В 1854 году Николай Николаевич Неезе переехал в Киев, где был избран советом университета в ученые аптекари и получил звание адъюнкт-профессора. На него было возложено управление университетской аптекой и преподавание фармацевтам и студентам университета фармации и фармакогнозии. В должности адъюнкт-профессора Неезе пробыл до 1863 года, когда вышел в отставку и открыл в Киеве первую торговлю аптекарскими товарами.

Научная деятельность Неезе выразилась в длинном ряде работ, помещенных им как в специальных изданиях, так и выпущенных отдельными книгами. Среди прочего Неезе составил на основании архивных документов историю киевской евангелическо-лютеранской церкви и общины «Geschichte der Evangelisch-Lutherischen Kirche und Gemeinde in Kiew» (Киев, 1882). Список всех сочинений Неезе напечатан в Биографическом Словаре профессоров и преподавателей университета Святого Владимира (изд. под ред. В. С. Иконникова. Киев, 1884), откуда и заимствованы приведенные биографические сведения.

18 марта 1889 года Николай Николаевич Неезе гулял в саду, чтобы посмотреть любимыми первые весенние цветы; видимо в этот день он простудился и 25 марта 1889 года скоропостижно скончался.

Избранная библиография 
 «Die Analogien des Chroms mit dem Eisen und Mangan» (в «Arbeiten des Naturforschenden Vereins zu Riga», 1845, в. I),
 «Das Klima von Riga nach 7-jährigen Beobachtungen des Oberlehrers Deeters berechnet» (в «Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga», 1849),
 «Das Klima von Fellin, nach 23 jährigen Beobachtungen des Dr. Dumpf» (ib.),
 «Die Eisbedeckung der Düna bei Riga» (в «Метеорологическом Обозрении России», 1852),
 «Chemische Analyse des Wassers der Düna bei Riga und eines daselbst befindlichen artesischen Brunnens» (Рига, 1852, вместе с Seezen),
 «Bereitung des unterphosphorigsauern Kalkes und Natrons» (в «Archiv der Pharmacie»,1859),
 «Фармация для фармацевтов и врачей» (издание военно-медицинского департамента, , 1862).

Примечания

Литература